Аргі́шті — ім'я кількох царів Урарту. 

 Аргішті I (778—750 до н. е.) — вів уперту боротьбу з Ассирією і значно зміцнив державу Урарту.
 Аргішті II (714—685 до н. е.)